European Space Agency ESA – Europejska Agencja Kosmiczna.
 Euratom Supply Agency ESA – Agencja Dostaw Euratomu.
 ESA, EnergySolutions Arena (dawniej Delta Center) – hala sportowa w Salt Lake City.